Gia Mena Eisai Esi (gr. Για Μένα Είσαι Εσύ), grekiskt musikalbum av artisten Triantafillos. Albumet släpptes år 2002.

Låtlista
 Tha Se Perimeno - Θα Σε Περιμένω
 Asto Mi Me Halas - Άστο Μη Με Χαλάς
 Tora Se Thelo Edo - Τώρα Σε Θέλω Εδώ
 Poia Nomizeis Oti Eisai - Ποιά Νομίζεις Ότι Είσαι
 Pou Na'nai To Koritsi Mou - Που Να'ναι Το Κορίτσι Μου
 Na M'agapas - Να Μ'αγαπάς
 Poios Sou Eipe - Ποιός Σου Είπε
 Mia Zoi (Duett med Eirini Merkouri)- Μια Ζωή (Ντουέτο με την Ειρήνη Μερκούρη)
 Agapimeni - Αγαπημένη
 Gia Mena Eisai Esi - Για Μένα Είσαι Εσύ
 Dio Anthropoi Xenoi - Δυο Άνθρωποι Ξένοι
 Pali Kala - Πάλι Καλά
 Kai Se Rotao - Και Σε Ρωτάω
 San Trelos S'agapo - Σαν Τρελός Σ'αγαπάω

Musikalbum 2002
Grekiska musikalbum